Bernard Gozdzki (1673–1725) – biskup sufragan poznański, kustosz warszawski
 Bernard Stanisław Gozdzki (zm. 1771) – kuchmistrz wielki koronny, wojewoda podlaski

Zobacz też 
 Gozdzki